Серге́й Влади́мирович Парамо́нов:

 Парамонов, Сергей Владимирович (1961—1998) — российский певец.
 Парамонов, Сергей Владимирович (род. 1945) — советский фехтовальщик на шпагах.